Frans Verbeeck ist der Name folgender Personen:

* Frans Verbeeck (Maler) (1510–1570), flämischer Maler
 Frans Verbeeck (Radsportler) (* 1941), belgischer Radrennfahrer
 Frans Ludo Verbeeck (1926–2000), belgischer Komponist und Dirigent